El término doctorado en Derecho puede referirse:

 al Doctorado en Derecho en Chile
 al Doctor en la Ciencia del Derecho
 a LLD o Legum Doctor
 a un título académico superior a la licenciatura en Derecho